Владимир Русанов:

 Владимир Александрович Русанов — русский исследователь Арктики.
 «Владимир Русанов» — русский, советский ледокол-пароход.
 «Владимир Русанов» — советский ледокол проекта 97А, построенный в 1964 году («Ледокол-7»).